Falquet ist der Familienname folgender Personen:

 André Falquet (1681–1755), Genfer Kaufmann und Händler sowie Mitglied im Rat der Zweihundert
 Jean-Louis Falquet (1786–1842), Genfer Politiker und Bankier